Noll steht für:
 Noll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Noll (Roman), Roman von Nina Jäckle

Noll ist der Name folgender

Orte:
 Noll (Sankt Katharinen), Ortsteil von Sankt Katharinen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

geografischer Objekte:
 Noll (Vogesen), Berg in den Vogesen, Frankreich
 Noll (Vorderer Vogelsberg), Berg im Vorderen Vogelsberg, Hessen
 Noll-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 NOL
 Nöll (Begriffsklärung)